Konsulat Rumunii w Gdańsku (Konsulat von Rumänien in Danzig, Consulatul României în Danzig) – rumuńska placówka konsularna funkcjonująca w Gdańsku.

Pierwszy akredytowany przedstawiciel Rumunii w randze konsula rozpoczął urzędowanie w Gdańsku w 1925. Urząd funkcjonował do 1939.

Kierownicy konsulatu 
 1925-1939 - Zygmunt Kierski, konsul (1881-1950)

Siedziba 
 Hundegasse 85 (obecnie ul. Ogarna) (1925-1939)

Bibliografia 
 roczniki Adreßbuch für Danzig und Vororte, Kafemann Verlag Danzig

Zobacz też 
 Ambasada Rumunii w Polsce

Przypisy 

Gdańsk
Rumunia
Rumunia
Stosunki polsko-rumuńskie